ISO 8859-14 (Latin-8) — кодировка в стандарте ISO 8859 для кельтских языков.

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859